Bandit Rock Vol-3 är den tredje blandskivan som radiostationen Bandit Rock 106.3 har utgivit. Den utgavs 23 april, 2008.

Låtförteckning 
"The Mirror's Truth" - In Flames
"Bye Bye Beautiful" - Nightwish
"Brand New Game" - Millencolin
"Falling Rain" - Crashdiet
"Aftermath" - Sonic Syndicate
"Blow" - Atreyu
"Dreamin' in a Casket" - Hardcore Superstar
"Almost Easy" - Avenged Sevenfold
"Requiem for a Dying Song" - Flogging Molly
"Running in Your Veins" - Renegade Five
"Blooddrunk" - Children of Bodom
"Psalms of Extinction" - Pain
"All Around Me" - Flyleaf
"Rejected All Along" - Neverstore
"Perfectly Broken" - Raised Fist
"Lips Like Morphine" - Kill Hannah
"The White One is Evil" - Elliot Minor
"Wake Up" - Story of the Year
"Machines" - Biffy Clyro
"Scream Aim Fire" - Bandit Unplugged (ursprungligen av Bullet for My Valentine)

Musikalbum 2008